Une villanelle peut faire référence à :
 villanelle, en littérature, petite poésie pastorale de forme fixe et divisée en couplets qui finissent par le même refrain. Le terme est également utilisé en musique à propos d'une ancienne danse rustique accompagnée de chant ainsi que d'une mélodie ou un air d'instrument composés sur le modèle de cette danse ;
 Villanelle, titre de la première mélodie du cycle Les Nuits d'été d'Hector Berlioz (1840-1841) ;
 Villanelle, une mélodie de Mel Bonis (1884) ;
 Villanelle, une pièce pour cor et piano de Paul Dukas (1906) ;
 Villanelle, une pièce pour pipeau et piano de Francis Poulenc (1934).
 Villanelle est le personnage central du feuilleton Killing Eve tiré de la série littéraire de Luke Jennings, Nom de code Villanelle.

Voir aussi 

 villanella, forme de chanson profane d'origine italienne.

Homonymie de titre